Roermond (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
Roermond (naam)
Roermond (stad), een stad in de Nederlandse provincie Limburg
Roermond (stadsgewest)
Bisdom Roermond, een van de zeven bisdommen in de Nederlandse kerkprovincie
Hr.Ms. Roermond (1955), een voormalige mijnenveger uit de Dokkumklasse van de Koninklijke Marine
Station Roermond, het station van de stad Roermond